Josefsdorf heißen folgende geographische Objekte: 

 Josefsdorf (Gemeinde Groß Gerungs), Katastralgemeinde von Groß-Gerungs, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Josefsdorf (Wien), Stadtteil im 19. Bezirk der Stadt Wien

 Iosifalău, Ortschaft im Banat, Rumänien
 Žabalj (ung. Zsablya), Gemeinde im Bezirk Južna Bačka, Vojvodina, Serbien
 Josefov, Gemeinde im Okres Sokolov, Tschechien
 Josefov u Hodonína, Gemeinde im Okres Hodonín, Tschechien
 Josefov (Rožná), Ortsteil der Gemeinde Rožná, Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien 
 Svobodná Ves, Ortsteil der Gemeinde Horka I, Okres Kutná Hora, Tschechien
 Josefovice (Klimkovice), Ortsteil der Stadt Klimkovice, Okres Ostrava-město, Tschechien
 Svobodná Ves, Ortsteil der Gemeinde Skalice u České Lípy, Okres Česká Lípa, Tschechien
 Josefsdorf (Slawonien), heute Josipovac in Kroatien

Siehe auch: 
 Josephsdorf, Josefstadt